Andrej Stojanow Guljaschki (; * 7. Mai 1914 in Rakowiza (bei Widin); † 3. Juli 1995 in Straßburg) war ein bulgarischer Schriftsteller.

Er verfasste eine Vielzahl von Romanen. Eine Romantrilogie erschien 1950 und befasste sich mit der Einführung der sozialistischen Wirtschaftsweise in Dobrudscha-Dörfern. Spätere Romane thematisierten die Spionageabwehr bzw. historische Stoffe.

Er wurde als Held der Sozialistischen Arbeit und mit dem Dimitroffpreis ausgezeichnet.

Werke 

Дон Кихот от Селвеция, 1936
Жени, 1938
Смъртна присъда, 1940
МТ станция, 1950 (deutsch: MT-Station, 1953)
Село Ведрово, 1952
Златното руно, 1958
Контраразузнаване, 1959
Случаят в Момчилово, 1960
Приключение в полунощ, 1960
Спящата красавица, 1961
Приключенията на Авакум Захов, 1962
През една дъждовна есен, 1963
Седемте дни на нашия живот, 1964
Малка нощна музика, 1965
Срещу 07, 1966
Романтична повест, 1970
Златният век, 1973
Последното приключение на Авакум Захов, 1976
Открадването на Даная, 1978
Златната жена, 1980
Скитник броди по света, 1982
Убийството на улица Чехов, 1985
История с кучета, 1985
Краят на Лалелия, 1987
Чудакът

Literatur 
 Guljaschki, Andrej Stojanow. In: Taschenlexikon Bulgarien, Bibliographisches Institut Leipzig 1983, Seite 79 f.

Autor
Bulgare
Geboren 1914
Gestorben 1995
Mann
Held der Sozialistischen Arbeit (Bulgarien)